Суперкубок М'янми з футболу 2015  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 січня 2015 року між чемпіоном М'янми клубом Яданабоун та володарем кубка М'янми клубом Аєяваді Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2015
М'янма
Січень 2015
2015 у м'янманському спорті